El nombre de Valtierra puede aludir a alguno de los siguientes municipios españoles:

 Valtierra. Municipio de la Comunidad Foral de Navarra y situado en la merindad de Tudela.
 Valtierra de Albacastro. Municipio de la provincia de Burgos.
 Valtierra de Riopisuerga. Municipio de la provincia de Burgos.